Мусие́нко () — украинская фамилия, буквально «потомок Мусия» (украинская форма имени Моисей).

Известные носители 
 
 Мусиенко, Александр Викторович (в монашестве Софроний; род. 1970) — епископ неканонической РПЦЗ (А) с титулом — «епископ Санкт-Петербургский и Северо-Русский».
 Мусиенко, Геннадий Андреевич (1916—1989) — советский партизан, Герой Социалистического Труда.
 
 Мусиенко, Игорь Владимирович (род. 1993) — украинский легкоатлет, толкатель ядра.
 Мусиенко, Николай Васильевич (род. 1959) — советский легкоатлет.
 Мусиенко, Оксана Станиславовна (род. 1938) — советский киновед, кинокритик.